Richard Cox peut se référer à :
 Richard Cox (v. 1500-1581), évêque d'Ely ;
 Richard Cox (1650-1733), , lord chancelier d'Irlande et auteur britannique ;
 Richard Cox (1948-), acteur américain ;
 Richard Threlkeld Cox (1898-1991),, physicien américain qui a laissé son nom au :
 Théorème de Cox, théorème de logique établi en 1946 ;
 Richard Ian Cox (1973-), acteur gallo-canadien.

Voir aussi 
 Dick Sargent (1930-1994), né Richard Stanford Cox, acteur américain.